Бананал (порт. Bananal) — топоним.

 Бананал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу; составная часть мезорегиона Вали-ду-Параиба-Паулиста. 
 Бананал (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу; составная часть мезорегиона Вали-ду-Параиба-Паулиста. 
 Бананал (остров)  — речной остров, расположенный в среднем течении реки Арагуая.